День флага — национальный праздник посвящённый основному символу государства флагу:
  —  (отмечается 3 сентября)
  — День флага (отмечается 20 июня).
  — День флага (отмечается 9 ноября).
  — День флага (отмечается во второе воскресенье мая)
  —  (отмечается 15 февраля)
  — День флага (отмечается 2 июля)
  — День флага Литвы (отмечается 1 января)
  — День флага (отмечается 22 августа)
  —  (отмечается 14 июня)
  — День флага (отмечается 19 февраля)
  — День флага (отмечается 23 августа)
  — День флага (отмечается 6 июня)
  — День флага (отмечается в воскресенье между 20 и 26 июля)
Флаги мира (FOTW) - День флага FOTW (отмечается 8 марта)
  — День флага (отмечается 24 ноября)

Государственные символы
Флаг